Dimitri Joseph Oberlin Mfomo, ou simplesmente Dimitri Oberlin (Iaundé, 27 de setembro de 1997) é um futebolista suíço nascido nos Camarões. Atua como atacante e atualmente defende o Bayern de Munique II e a seleção suíça.

Carreira

Categorias de base
Oberlin iniciou jogando nas categorias de base do FC Étoile-Broye. Em seguida defendeu o FC Thierrens e o Lausanne-Sport, onde venceu o Campeonato Suíço sub-15. Após, transferiu-se para o FC Zürich, onde assinou seu primeiro contrato profissional.

FC Zürich
Chegou às categorias de base em 2011 e assinou o contrato profissional em 2014. Sem espaço, procurou outras equipes e até chegou a ser sondado pelo Manchester United, mas o clube inglês pretendia deixá-lo na equipe sub-18. Por esse motivo, Oberlin acabou optando pelo Red Bull Salzburg, da Áustria.

Red Bull Salzburg
Em 30 de junho de 2015, assinou com o clube austríaco. Já em sua segunda partida, contra o Rapid Wien, Oberlin marcou seu primeiro gol pelo clube (e de sua carreira profissional), em 1º de agosto. Pelo clube venceu duas vezes o Campeonato Austríaco e duas vezes a Copa da Áustria. Em seu primeiro ano na Áustria jogou ainda algumas partidas pelo FC Liefering, clube secundário do RB Salzburg, no início de sua passagem.

Durante a passagem pelo Red Bull Salzburg chegou também a receber uma proposta do clube-irmão, o RB Leipzig da Alemanha, mas recusou por priorizar seu status como titular no clube austríaco invés de se tornar um suplente pelo clube alemão.

SC Rheindorf Altach
Na temporada 16/17, foi emprestado ao Rheindorf Altach, onde teve um belo início, marcando 6 gols em 5 jogos. Após a primeira metade da temporada, a equipe surpreendentemente liderava o Campeonato Austríaco. Após as boas performances, foi chamado de volta para o Salzburg, que se sagraria o campeão ao final da temporada.

FC Basel
Em 2017, retornou à Suíça para defender o FC Basel por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do contrato. Com o time suíço fez parte da grande campanha de 2017/2018 na Liga dos Campeões da UEFA, onde o time venceu grandes equipes como Manchester United e SL Benfica (com 2 gols de Oberlin na vitória por 5x0, no St. Jakob-Park) na fase de grupos, e terminou eliminada nas oitavas-de-final para o Manchester City, perdendo o primeiro jogo em casa mas vencendo a segunda partida em território inglês. Na temporada 2018/2019 a equipe suíça adquiriu Oberlin em definitivo por €4,1 milhões.

Seleção Suíça
Sua primeira convocação para a seleção principal foi em março de 2018, para um amistoso contra a Grécia.

Vida Pessoal
Dimitri Oberlin nasceu em Iaundé, nos Camarões, e se mudou para a Suíça aos 9 anos de idade.
Durante o início de sua carreira, as comparações com Breel Embolo eram  constantes (e inevitáveis), por serem 2 jovens camaroneses talentosos e rápidos, se destacando no futebol suíço. O dirigente do FC Zürich, Ancillo Capella, teria dito quando se deu sua saída para o Red Bull Salzburg, da Áustria, que não queria mais "mães histéricas dizendo que seus filhos são tão bons quanto Embolo".

Títulos
Salzburg
 Campeonato Austríaco de Futebol: 2015/2016, 2016-2017
 Copa da Áustria: 2015/2016, 2016-2017

Ligações externas 
 Perfil de Dimitri Oberlin  em transfermarkt
 Perfil de Dimitri Oberlin  em soccerway
 Perfil de Dimitri Oberlin  em thefinalball
 Perfil de Dimitri Oberlin  em UEFA.com

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Zürich
Futebolistas do FC Red Bull Salzburg
Futebolistas do FC Liefering
Futebolistas do FC Basel
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Suíços de ascendência camaronesa